Panthera steht für:

 Panthera, Gattung der Großkatzen, siehe Eigentliche Großkatzen
 Panthera, legendärer leiblicher Vater Jesu, siehe Panthera-Legende
 (4198) Panthera, Asteroid des Hauptgürtels
 Lucius Aufidius Panthera, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Pipistrel Panthera, slowenisches Leichtflugzeug

Siehe auch:
 Pantera (Begriffsklärung)
 Panther